Bruchus är ett släkte av skalbaggar. Bruchus ingår i familjen bladbaggar, Chrysomelidae.

Dottertaxa till Bruchus, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Bladbaggar
Bruchus